Grote behaarde pantserwants
 Kleine behaarde pantserwants